Herzl:
 Theodor Herzl
 Mount Herzl
 Herzl Award
 Jenő  Heltai, född Herzl
 Ludwig Herzer, född Herzl

Jiddisch-efternamn
Tyska efternamn